John Buchanan (botanicus) (1819-1898), Brits botanicus
 John Buchanan (politicus) (1847-1930), Amerikaans politicus
 John Buchanan (zeiler) (1884-1943), Brits zeiler
 John Buchanan (advocaat) (1931-2019), Canadees advocaat en politicus
 John Buchanan (judoka) (1975), Brits judoka